

Sigle 
 Helsinki Yurttaslar Dernegi – organizzazione non governativa turca per i diritti umani

Codici 
 HYD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Rajiv Gandhi, Hyderabad, India